Isola Deer – una delle isole Fox
 Isola Deer – una delle isole Fundy